

































Collegamenti esterni 
 

Campionato europeo di pallavolo femminile 2009
Convocazioni al campionato europeo di pallavolo femminile